Punk Goes X — одиннадцатый сборник из серии Punk Goes…, выпущенный на лейбле Fearless Records 25 января 2011 года. Альбом состоит из каверов различных поп-панк групп, которые были исполнены на 2011 Winter X Games. Все песни из сборника, кроме первых двух треков, присутствовали ранее в Punk Goes Classic Rock и Punk Goes Pop 3.

Список композиций

Примечания 

Сборники 2011 года
Сборники на английском языке